Slovo chameleon či chameleón má více významů:

Zoologie 
 Chameleoni – ještěři z čeledi chameleonovití 
 Chameleon hřebenatý 
 Chameleon jemenský 
 Chameleon límcový
 Chameleon obecný 
 Chameleon pardálí

Věda a filosofie 
 Souhvězdí Chameleona
 Chameleon (filosof) (350 př. n. l.–275 př. n. l.) – starořecký filosof
 částice chameleon – hypotetická elementární částice

Hudba 
 Chameleon (album) – páté studiové album kapely Helloween z roku 1993
 Chameleon (album, Tiny Tim) – album z roku 1980 zpěváka Tiny Tima
 Chameleon (album, Labelle) – album tria Labelle z roku 1976
 Chameleon – skladba na albu
 Chameleon (album, Margaret Berger) – album Margaret Bergerové z roku 2004
 Chameleon (hudební vydavatelství) – hudební vydavatelství
 Chameleone – ugandský hudebník 
 Karma Chameleon – skladba britské kapely Culture Club z roku 1983
 Chameleon – čtvrtá skladba na první straně alba Blue Moves od Eltona Johna z roku 1976
 Chameleon in the Shadow of the Night – album od Petera Hammilla z roku 1973

Hudební skupiny 
 Chameleon (americká skupina) – americká skupina ze 70. let 20. století
 Chameleon – anglicko-kanadské country-rockové kvarteto založené roku 1975
 Chameleon (britská skupina) – britská vokální skupina založená roku 1989 Nigelem Bessem
 The Chameleons – britská post–punková skupina

Film a televize 
 Chameleón (film) – československý krátkometrážní film z roku 1970
 Chameleon (seriál), angl. The Pretender – americký televizní sci-fi seriál z roku 1996; 86 dílů
 Chameleon a strašidelný ostrov, angl. Pretender: Island of the Haunted – americký mysteriózní thriller z roku 2001 na základě seriálu
 Kořist chameleona, angl. Prey of the Chameleon – americký akční thriller z roku 1992
 Chameleon (film, 1996) – americký film z roku 1996
 Caméléone, angl. Chameleon – francouzský thriller z roku 1996
 Chameleon (film, 1998) – americko-australský sci-fi thriller z roku 1998
 Chameleon II, angl. Chameleon II: Death Match – americko-australský akční sci-fi z roku 1999, navazující na Chameleon z roku 1998 
 Černý anděl, angl. Chameleon 3: Dark Angel – americko-australský akční sci-fi z roku 2000, navazující na Chameleon II z roku 1999 
 Chameleon (film, 2010) – kanadsko-francouzský thriller z roku 2010

Další 
 Chameleon (hra) – počítačová hra z roku 2005
 přenesené hanlivé označení pro člověka, který často mění své přesvědčení (např. politický chameleon)

Externí odkazy